Приозе́рне () — село у складі Тімірязєвського району Північноказахстанської області Казахстану. Входить до складу Акжанського сільського округу.

Населення — 73 особи (2009; 285 у 1999, 208 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 росіяни — 39 %
 казахи — 38 %.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Тімірязєвського району (Казахстан)
Села Північноказахстанської області